Hannibal Lecter - Le origini del male (Hannibal Rising) è un libro del 2006 di Thomas Harris da cui è stato tratto l'omonimo film
Hannibal Lecter - Le origini del male (Hannibal Rising) è un film del 2007 diretto da Peter Webber